Slalom kobiet na 41. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 19 lutego 2011 na trasie Gudiberg. Tytułu z Val d’Isère nie obroniła faworytka gospodarzy Maria Riesch, która uplasowała się tuż za podium bo na 4 miejscu. Nową mistrzynią świata została Austriaczka Marlies Schild, srebrny medal wywalczyła jej rodaczka Kathrin Zettel. Natomiast brązowy medal powędrował do Szwedki Marii Pietili-Holmner. Nie udało się utrzymać drugiej pozycji po pierwszym przejeździe Fince Tanji Poutiainen, która w środkowej części trasy popełniła błąd, i ostatecznie uplasowała się na 6. pozycji.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 2011